Brülingen ist der

 deutsche Name von Brulange, einer französischen Gemeinde im Département Moselle
 war im Frühmittelalter der Name von Bräunlingen, einer Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg